

Wydarzenia 

 Bliski Wschód
 Sennacheryb wkroczył do Fenicji i Palestyny. Armia asyryjska splądrowała Sydon, następnie ustanawiając tam wasalnego króla Tubalu (fen. Ito-baal?). Tyryjski król Elulaios () ewakuował się do Kitionu.
 Bitwa pod Altaqu pomiędzy Asyrią a interweniującą armią egipską.
 Oblężenie Jerozolimy przez Sennacheryba. Asyryjczyków zdziesiątkowała zaraza, którą Judejczycy zinterpretowali jako gniew boży.

Zmarli 
 Izajasz, prorok (data prawdopodobna)

99